Вечерний звон:

 «Вечерний звон» — популярная русская песня на стихи Ивана Козлова и музыку Александра Алябьева
 «Вечерний звон» — картина русского художника Исаака Левитана
 «Вечерний звон» — художественный фильм Владимира Хотиненко по книге Юрия Лужкова «Мы дети твои, Москва»